Motociklistična Velika nagrada Jugoslavije 1989 je bila osma dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1989. Potekala je 11. junija 1989.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1989
1989
1989 v Jugoslaviji